Улуханов, Александр Иванович (?—1941) — оперный певец (бас) и режиссёр.
 Улуханов, Игорь Степанович (род. 1935) — советский и российский лингвист.
 Улуханова, Лидия Александровна (1879—1954) — оперная певица, педагог.